Slovo mensa (lat. stůl) znamená:

 Mensa International – světová organizace sdružující velmi inteligentní lidi
 Mensa ČR – česká pobočka organizace Mensa International
 souhvězdí Tabulové hory – latinský název souhvězdí na jižní obloze
 oltářní menza – součást oltáře, obětní stůl křesťanského rituálu
 menza (jídelna) – vysokoškolská jídelna (též lat. mensa academica)
 Menza (řeka) – řeka v Mongolsku a Rusku

příjmení
 Kristián Mensa (* 1997) – český tanečník, ilustrátor a herec

Externí odkazy